

Toponyme 
 Briot, commune française de l'Oise ;

Patronyme 

 Charles Briot (1817-1882), mathématicien français
 Chloé Briot (1987-), soprano française
 Claude et Jacqueline Briot, historiens français des transports maritimes
 François Briot (1550-1616), orfèvre français
 Isaac Briot (1585-1670) graveur, frère du précédent
 Maryvonne Briot (1959-), femme politique française
 Nicolas Briot (1579-1646), graveur de monnaies sous Louis , neveu du précédent
 Pierre-Joseph Briot (1771-1827), révolutionnaire et homme politique français
 René Briot (1913-1991), résistant français, Compagnon de la Libération
Patronyme lorrain